Awori bezeichnet:
 Awori (Volk), Volk in Nigeria

Awori ist der Familienname folgender Personen:

 Aggrey Awori (1939–2021), ugandischer Hürdensprinter und Politiker
 Moody Awori (* 1927), kenianischer Politiker
 Maria Awori (* 1984), kenianische Schwimmerin
 Thelma Awori (* ?), liberianisch-ugandische Politikerin